

Miejscowości w Polsce  
 Zdziechów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Zdziechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew 
 Zdziechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Zdziechów – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec

Zobacz też 
 Zdziechów Nowy
 Zdziechów-Kolonia